Zlákovice mohou označovat:
 Zbenické Zlákovice – osada zatopená Orlickou přehradou, dnes katastrální území
 Orlické Zlákovice – osada zatopená Orlickou přehradou, dnes katastrální území, na kterém se nachází vesnice Klenovice